Огинский (польск. Ogiński, лит. Oginskis) — западнославянская фамилия.

 Огинские — литовский и русский дворянский и княжеский род.

Известные носители 
 Огинский, Александр (ок. 1585—1667) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, ротмистр, дворянин и полковник королевский.
 Огинский, Анджей Игнацы (1740—1787) — государственный деятель Великого княжества Литовского, секретарь великий литовский, каштелян трокский и воевода трокский, староста ошмянский.
 
 Огинский, Богуслав Казимир (1669—1730) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, стольник великий литовский.
 Огинский, Григорий Антоний (1654—1709) — политический и военный деятель Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, великий гетман литовский, князь из рода Огинских.
 Огинский, Игнацы (1698—1775) — государственный деятель, дипломат Речи Посполитой.
 Огинский, Казимир Доминик (ум. 1733) — государственный деятель Речи Посполитой.
 Огинский, Людвиг Кароль (1680—1719) — религиозный деятель Великого княжества Литовского, епископ смоленский.
 Огинский, Мартиан Михаил (1672—1750) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, воевода витебский, староста борисовский, привальский и вярбовский.
 Огинский, Марциан Александр (1632—1690) — государственный и военный деятель Королевства Польского и Великого княжества Литовского.
 
 Огинский, Николай Франтишек (ум. 1715) — государственный деятель Великого княжества Литовского, каштелян трокский, староста радошковский.
 Огинский, Самуил Лев (ок. 1595—1657) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, стольник трокский, ротмистр королевский, тиун трокский, дворянин королевский.
 Огинский, Тадеуш Франтишек (1712—1783) — государственный деятель Речи Посполитой, воевода трокский, член Постоянного Совета Речи Посполитой.
 Огинский, Шимон Кароль (ок. 1625—1694) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, подкоморий витебский, мечник великий литовский, воевода мстиславский.
 Огинский, Юзеф Ян Тадеуш (ок. 1693—1736) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, мечник великий литовский, воевода трокский, староста.
 Огинский, Ян Самуилович (1625—1684) — государственный деятель Великого княжества Литовского.

 Огинский (в монашестве Гавриил; ум. 1779) — архимандрит Антониево-Сийского монастыря.

См. также 
 Огинский канал — канал в Белоруссии, построенный в 1767—1783 годах, соединяющий реки Ясельда и Щара.
 Полонез Огинского — полонез ля минор, написанный польским композитором Михаилом Огинским в 1794 году.
 Усадьба Огинских — памятник усадебно-парковой архитектуры XIX века, расположенный в агрогородке Залесье, Республика Беларусь.

Примечания